

La rue Basse à Bruxelles.

La rue Basse à Lille.
 La rue Basse à Paris.
 La rue Basse à Paris ; a pris le nom de rue Raynouard en 1867.

Voir aussi 
 La rue Basse-des-Carmes à Paris.
 La rue Basse-du-Rempart à Paris ; disparue au .